Back Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Back Creek (Alice River, Barcoo River), Nebenfluss des Alice River (Barcoo River) in Queensland
 Back Creek (Alice River, Mitchell River), Nebenfluss des Alice River (Mitchell River) in Queensland
 Back Creek (Broken River), Nebenfluss des Broken River (Clarke River) in Queensland
 Back Creek (Dawson River), zwei Nebenflüsse des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Back Creek (East Baines River), Nebenfluss des East Baines River im Northern Territory
 Back Creek (Fitzroy River), zwei Nebenflüsse des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland
 Back Creek (Wannon River), Nebenfluss des Wannon River in Victoria
 Back Creek (Western River), Nebenfluss des Western River in Queensland

in Neuseeland:
 Back Creek (Tahakopa River), Nebenfluss des Tahakopa River, Otago

in den Vereinigten Staaten:
 Back Creek (Jackson River) im Bath County, Virginia